Con Salone del mobile si possono intendere diversi eventi fieristici presenti in Italia:

Salone Internazionale del Mobile: il più importante punto di riferimento mondiale del settore casa-arredo, fondato nel 1961 dal Cosmit, a Milano.
Salone del mobile di Firenze: importante evento, di rilevanza nazionale, dedicato all'arredamento e al settore casa, che si svolge a Firenze dal 1997.
Salone del mobile di Parma: salone dedicato all'arredamento di rilevanza nazionale che si svolge a Parma.
DOMO360: nome per identificare il Salone del mobile di Pesaro.